Санта Круз Соледад има више значења:

 Санта Круз Соледад, Лас Каситас (Запотитлан Лагунас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Соледад (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику